Dunow steht für:

 ehemaliger Name des Ortes Barsukowka (Kaliningrad, Gurjewsk) bei Königsberg
 ehemaliger Name des Ortes Duninowo, Woiwodschaft Pommern, Polen

Dunow oder Dunov ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Ilija Beschkow Dunov (1901–1958), bulgarischer Künstler, Schriftsteller und Pädagoge 
 Iwan Beschkow Dunow (1896–1945), bulgarischer Politiker und Minister

Siehe auch:
 Danow
 Duno